Émile Lambert peut désigner :
 Émile Lambert (1828/1835-1897), sculpteur français ;
 Émile Lambert (1890-1982), historien et linguiste français ;
 Émile Lambert (1905-1982), homme politique français.

Notes et références